Mannchen ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Heinz Mannchen (1923–1996), deutscher Filmproduzent und Drehbuchautor
 Walter Mannchen (1905–1972), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Männchen (Begriffsklärung)